Corycaeus inuncus – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1911 roku przez irlandzkiego zoologa Georga Philipa Farrana.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1911 roku